Burada ist der Familienname folgender Personen:

 Cornel Burada (* 1928 oder 1929; † 2011), rumänischer Politiker und Rugbyfunktionär
 Sever Burada (1896–1968), rumänischer Maler